Profil može značiti:

 Profil, u slikarstvu lice ili predmet gledan sa strane
 Presjek, sinonim za presjek
 Profilni projektor, mjerni instrument
 Profil Klett, hrvatska izdavačka tvrtka